Девдас (фильм, 1928) — индийский фильм 1928 года, реж. Нареш Митрэ
 Девдас (фильм, 1935) — индийский фильм-драма 1935 года на бенгальском языке, реж. П. Х. Баруа
 Девдас (фильм, 1953) — индийский фильм-драма 1953 года, реж. Веданатхам Рагавайя
 Девдас (фильм, 1955) — индийский музыкальный фильм-драма 1955 года, реж. Бимал Рой
 Девдас (фильм, 2002) — индийская музыкальная мелодрама 2002 года, реж. Санджай Лила Бхансали
 Девдас (фильм, 2012) — индийский фильм-драма 2012 года, реж. Чаши Назрул Ислам